52-й чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2013 проводился с 23 по 27 января 2013 года в городе Фалун.

В чемпионате приняло участие 7 команд.

Чемпионом стала команда Skellefteå CK Team AllTele (Шеллефтео; скип Маргарета Сигфридссон; команда кёрлинг-клуба Skellefteå CK выиграла чемпионат в 4-й раз, Маргарета Сигфридссон как игрок стала чемпионом в 4-й раз и 2-й раз как скип), победившая в финале команду Karlstads CK Team Ahlmarks (Карлстад, скип Анетт Норберг). Бронзовыми призёрами стала команда Sundbybergs CK Team Hasselborg (Сундбюберг, скип Анна Хассельборг).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2013.

Формат турнира 
Сначала все команды участвуют в квалификационном этапе, который состоит из трёх раундов, каждый из них играется по олимпийской системе, из 1-го и 2-го раундов в плей-офф выходит по одной команде, из 3-го раунда — две команды. Таким образом, команды участвуют каждая (кроме в итоге квалифицировавшихся) «до трёх поражений». Четыре квалифицировавшиеся команды проходят во второй этап, плей-офф, который играется по системе Пейджа: в четвертьфиналах встречаются 1-я команда со 2-й («четвертьфинал-1») и 3-я команда с 4-й («четвертьфинал-2»), победитель «четвертьфинала-1» выходит напрямую в финал, проигравший встречается в полуфинале с победителем «четвертьфинала-2», проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(источник:; скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Квалификационный этап 

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 26 января, 13:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал. 27 января, 8:00

Финал. 27 января, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2013

2013
Спорт в Швеции в 2013 году
Спортивные соревнования в Фалуне
Январь 2013 года